Hășdate se poate referi la:
Râul Hășdate
localitatea Hășdate (Săvădisla), Cluj,
localitatea Hășdate (Gherla), Cluj.